Маихома има више значења:

 Маихома (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маихома, Асијенда де Маихома (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маихома, Ел Барено (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику